Стариков (Старіков) — російське прізвище. Жіноча форма Старикова (Старікова). Відомі носії:
 Стариков Ігор Вікторович — радянський український актор.
 Стариков Микола:
 Стариков Микола Антонович — вчений у галузі гірничої справи, дійсний член АН УРСР.
 Стариков Микола Вікторович — російський політик, публіцист, письменник, суспільний діяч, блогер.
 Стариков Олексій Миколайович (1945—2014) — дитячий письменник, член Національної спілки письменників України та Спілки письменників СРСР.
 Стариков Сергій Вікторович — радянський хокеїст, що грав на позиції захисника за збірну команду СРСР.
 Старіков Володимир Іванович — український учений, фахівець з онкохірургії, доктор медичних наук, професор.
 Старіков Євген Валерійович — американський футболіст, півзахисник і нападаючий клубу «Чорноморець» (Одеса).
 Старіков Євген Андрійович (1982—2014) — рядовий міліції, Міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.

 Старикова Валентина Іванівна (нар. 1949)— російська піаністка, діяч мистецтва, музичний педагог.
 Старикова Ганна Віталіївна (нар. 1985) — український політик, член ВО «Батьківщина».
 Старикова Олена Миколаївна (нар. 1930) — радянський і український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України з 1993 р.
 Старикова Світлана Іванівна (нар. 1944) — радянська і російська актриса кіно та дубляжу.
 Старікова Олена Вікторівна (нар. 1996) — українська трекова велогонщиця, срібна призерка чемпіонатів світу та Європи.

Див. також 
 Старикова () — присілок у складі Каменського міського округу Свердловської області.
 Старіков
російські прізвища